Буранный — название населённых пунктов в России:

 Буранный — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Буранный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

См. также 
 Буранный полустанок
 Буранный сельсовет
 Буранная
 Буранное